Иво́н Ле Ру (; род. 19 апреля 1960, Плуворн, Финистер, Бретань, Франция) — французский футболист, выступавший за сборную Франции на позиции защитника. Чемпион Европы 1984 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года.

Карьера

Клубная 
Ле Ру начал играть в «Бресте», вместе с клубом дебютировал в Дивизионе 1 в сезоне 1979/80. В 1983 году его карьера продолжилась в гораздо более именитом «Монако» (выиграл кубок Франции), позже играл за «Нант» и марсельский «Олимпик», в составе которого Ле Ру в сезоне 1988/89 выиграл чемпионское звание и ещё один кубок. Завершал карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Всего в Дивизионе 1 Ивон Ле Ру провёл 290 матчей, забил 32 гола. В еврокубках — 19 матчей, 1 гол.

В сборной 
Ивон Ле Ру выступал за сборную Франции с 1983 по 1989 год. Входил в состав французской команды на победном чемпионате Европы 1984 года. 12 июня в матче открытия, в котором французы соперничали со сборной Дании, Ле Ру на исходе первого тайма сломал ногу датскому футболисту Аллану Симонсену. Всего на чемпионате Европы Ивон Ле Ру принял участие в 3 матчах.

Перед чемпионатом мира 1986 года Ле Ру считался игроком основного состава сборной Франции, но сыграл только однажды — в матче за 3-е место, в котором французы резервным составом обыграли сборную Бельгии.

Всего за сборную Франции Ивон Ле Ру провёл 28 матчей, забил 1 мяч.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Франции: 1988/89
 Обладатель кубка Франции (2): 1984/85, 1988/89

В сборной 
 Чемпион Европы: 1984
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1986
 Обладатель Кубка Артемио Франки: 1985

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Чемпионы Европы по футболу
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Брест»